Марко Майкл Андретти (; родился 13 марта 1987 года в Назарете, США) — американский автогонщик, продолжатель автоспортивной династии семейства Андретти.
 Новичок года серии IRL IndyCar 2006-го года.
 Новичок года в Indy 500 2006-го года.

Общая информация 
Марко является сыном чемпиона серии CART 1991 года Майкла Андретти и внуком одной из легенд мирового автоспорта Марио Андретти.

Гоночная карьера

Статистика результатов в моторных видах спорта

Гонки на машинах с открытыми колёсами

Star Mazda 

Жирным выделен этап, где выиграна поул-позиция.Курсивом выделена гонка, где показан быстрейший круг.

IRL IndyLights 

Жирным выделен этап, где выиграна поул-позиция.Курсивом выделена гонка, где показан быстрейший круг.

IRL IndyCar 

Жирным выделен этап, где выиграна поул-позиция.Курсивом выделена гонка, где показан быстрейший круг.

Результаты в Indy 500

A1 Grand Prix

Гонки спортпрототипов

Американская серия Ле-Ман

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт семейства Андретти
 Официальный сайт спортсмена
 Профиль на сайте IRL IndyCar

Автогонщики США
Пилоты Североамериканской Формулы-Рено
Пилоты Indy Lights
Пилоты IRL IndyCar
Пилоты Инди-500 из США
Пилоты Американской серии Ле-Ман
Пилоты А1 Гран-при
Обладатели титула «Новичок года» в 500 милях Индианаполиса
Пилоты 24 часов Ле-Мана из США
Пилоты Формулы E из США
Пилоты Формулы E, не набиравшие очков
Пилоты 24 часов Дейтоны
Пилоты Grand-Am
Пилоты V8 Supercars